Лома Сан Исидро има више значења:

 Лома Сан Исидро (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Сан Исидро (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику